110. længdegrad kan henvise til:

 110. vestlige længdekreds
 110. østlige længdekreds